La Pointe, une ville du Wisconsin, aux États-Unis ;
 La Pointe, une péninsule de l'Île-d'Houat, en France ;
 La Pointe, une ville de Sainte-Lucie.

Voir aussi
 Fort La Pointe, fort français du  en Nouvelle-France ;
 La Pointe-Rouge, quartier de Marseille, en France ;
 La Pointe-de-l'Île à Montréal, au Canada ;
 .